Česká muzika může být:

 Česká muzika (společnost) – česká hudební společnost
 Česká muzika (pochod) – pochodová skladba Františka Kmocha
 Česká muzika (film) – televizní film Vlasty Janečkové z roku 1993